When Broken is Easily Fixed est le titre du premier album musical du groupe Silverstein sorti en 2003.

Titre des pistes 
 Smashed Into Pieces
 Red Light Pledge
 Giving Up
 November
 Last Days Of Summer
 Bleeds No More
 Hear Me Out
 The Weak And The Wounded
 Wish I Could Forget You
 When Broken Is Easily Fixed
Édition spéciale
  Friends In Fallriver
  Forever And A Day

Références 
 http://www.silversteinmusic.com/releases

Liens externes 
  Site officiel du groupe 

Album musical sorti en 2003
Album de Silverstein